Lucceu, general romà
 Luci Lucceu, historiador romà
 Gai Lucceu Hirre, tribú de la plebs del 53 aC